When We Were Twenty-One – cortometraggio del 1900 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
 When We Were Twenty-One – film del 1915 diretto da Hugh Ford e Edwin S. Porter
 When We Were Twenty-One – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 When We Were Twenty-One (When We Were 21) – film del 1921 diretto da Henry King